Teton County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Teton County, Idaho
 Teton County, Montana
 Teton County, Wyoming